La Serie A1 femminile FIPAV 1983-84 fu la 39ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Per la prima volta furono organizzati i play-off per l'assegnazione del titolo, che fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo quarto scudetto consecutivo. Ceramiche Senesi Cecina e Isa Fano disputarono e vinsero gli spareggi contro La Vecchia Marina Livorno e Smalticeram Reggio Emilia.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1983
Pallavolo nel 1984
 1983-1984